Cabra – provincia di Cordova
Cabra de Mora – provincia di Teruel
Cabra del Camp – provincia di Tarragona
Cabra del Santo Cristo – provincia di Jaén